

Fisica 
Conduzione termica –  conduzione del calore attraverso la materia
Conduzione elettrica – conduzione di carica elettrica attraverso la materia

Diritto 
Conduzione – gestione di un'attività, per un determinato tempo e sotto determinati vincoli

Altri progetti